

Regiões administrativas de cidades brasileiras 
Zona Sul de Manaus
Zona Sul (Tramandaí)
Zona Sul (Rio de Janeiro)
Zona Sul de Guaratinguetá
Zona Sul de São Paulo

Outros
Zona Sul Supermercados

Desambiguações de topônimos